Кратер Саут (), не путать с кратером  на Марсе, — остатки большого древнего ударного кратера в области северного побережья Залива Росы в северном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь британского астронома Джеймса Саута (1785—1867) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
С северо-западной стороны к кратеру Саут примыкает кратер Беббидж. Другими его ближайшими соседями являются кратеры Робинсон и Гершель Дж. на северо-востоке; кратер Гарпал на юго-востоке и кратер Марков на западе-юго-западе. На юге от кратера расположен Залив Росы; на востоке – Море Холода. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 119,0 км, глубина 970 м.

Кратер Саут имеет полигональную форму, практически полностью разрушен и трудно различим на фоне окружающей местности. Вал сохранился только в северо-западной части, остальная часть вала представляет собой едва заметное повышение местности. Дно чаши относительно ровное, переформированное базальтовой лавой, испещрено множеством мелких кратеров, особенно в южной части. В юго-восточной части чаши находится цепочка кратеров. В северо-западной части чаши расположено невысокое плато, на котором 15 июня 1913 г. британский астроном Уильям Моу наблюдал небольшое красноватое пятно.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны